Stadio Atleti Azzuri d'Italia, v současnosti většinou označovaný ze sponzorských důvodů jako Gewiss Stadium, dříve Stadio Mario Brumana, je fotbalový stadion v lombardském Bergamu. Byl otevřen v roce 1927 a jeho kapacita činí 21 300 diváků. Své domácí zápasy zde hrajou týmy Atalanta B.C. a U.C. AlbinoLeffe. Hřiště má rozměry 105 na 70 metrů.

Přestavba 
Po roce 2010 dochází na toho času značně zastaralém stadionu k postupné renovaci a přestavbě. Nejdříve byly například provedeny úpravy hráčského zázemí spolu s novými místy pro VIP a pro osoby s omezenými schopnosti pohybu či orientace. Tuto první fázi ještě financovalo město Bergamo, nicméně Atalanta B.C. ji zpětně zaplatila, když v roce 2017 stadion odkoupila.

Právě probíhá další významnější fáze přestavby, jejíž výsledkem by měl být moderní stadion s kapacitou 24 000 diváků. Započala v roce 2019 demolicí severní tribuny. Na jejím místě byla postavena nová zastřešená tribuna. Stejným procesem by měla v roce 2020 projít i jižní tribuna. Ostatní tribuny by měly být pouze rekonstruovány, aby se zachoval historický ráz stadionu. Práce by měly být hotové v roce 2021 a jejich celková cena by se měla pohybovat okolo 40 mil. euro.

Reference

Externí odkazy 
 

Atleti Azzurri
Sport v Bergamu
 
Stavby v Bergamu
Postaveno v Itálii 1927